Hupfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hupfeld (1717–1796), deutscher Komponist und Konzertmeister
 Friedrich Hupfeld (1869–1924), Plantagenbesitzer und Unternehmer in Deutsch-Togo
 Gustav Hupfeld (1823–1897), deutscher Jurist, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans Hupfeld (1891–1952), Zeitungsredakteur in Potsdam
 Hans-Hermann Hupfeld (1905–1942), deutscher Physiker 
 Herman Hupfeld (1894–1951), amerikanischer Songwriter
 Hermann Hupfeld (1796–1866), deutscher Theologe und Orientalist
 Ludwig Hupfeld (1864–1949), deutscher Musikinstrumentenbauer und Industrieller
 Lukas Hupfeld (* 1991), deutscher Schauspieler
 Renatus Hupfeld (1879–1968), evangelischer Theologe
 Werner Hupfeld (1937–2022), deutscher Geher

Siehe auch:
 Ludwig Hupfeld AG